Ел Ринконсито има више значења:

 Ел Ринконсито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ринконсито (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ринконсито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ринконсито (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ринконсито (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ринконсито (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ринконсито (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ринконсито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ринконсито (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ринконсито, Ел Чапоте (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринконсито (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринконсито (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринконсито (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ринконсито (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ринконсито (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ринконсито (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ринконсито (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Ринконсито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику